Виандот или ваяндот,  (от самоназвания племени гуронов):

 Виандот или ваяндот — самоназвание гуронского языка
 Виандот — порода кур, названная в честь одноимённого индейского племени.